Dit is een lijst van planetoïden 53501-53600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53501) - || 2000 AC95|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53502) - || 2000 AG97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53503) - || 2000 AH98|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53504) - || 2000 AN98|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53505) - || 2000 AL112|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53506) - || 2000 AU119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53507) - || 2000 AX120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53508) - || 2000 AO122|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53509) - || 2000 AT122|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53510) - || 2000 AJ126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53511) - || 2000 AV126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53512) - || 2000 AZ127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53513) - || 2000 AB136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53514) - || 2000 AS136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53515) - || 2000 AT136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53516) - || 2000 AV136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53517) - || 2000 AK137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53518) - || 2000 AR137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53519) - || 2000 AQ142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53520) - || 2000 AQ144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53521) - || 2000 AZ144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53522) - || 2000 AE146|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53523) - || 2000 AC153|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53524) - || 2000 AN153|| 13 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53525) - || 2000 AN161|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53526) - || 2000 AJ162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53527) - || 2000 AM164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53528) - || 2000 AW177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53529) - || 2000 AN198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53530) - || 2000 AV200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53531) - || 2000 AD212|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53532) - || 2000 AJ212|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53533) - || 2000 AA216|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53534) - || 2000 AM233|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53535) - || 2000 AH237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53536) - || 2000 AE239|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53537) - || 2000 AZ239|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (53538) - || 2000 AE240|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (53539) - || 2000 AO243|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53540) - || 2000 AE252|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53541) - || 2000 AK252|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53542) - || 2000 BE1 || 28 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53543) - || 2000 BD3 || 26 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (53544) - || 2000 BF3 || 27 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (53545) - || 2000 BT5 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53546) - || 2000 BY6 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53547) - || 2000 BF8 || 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53548) - || 2000 BA14|| 28 januari 2000 || N. Kawasato
|-
| (53549) - || 2000 BN14|| 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (53550) - || 2000 BF19|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53551) - || 2000 BP28|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53552) - || 2000 BC33|| 29 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53553) - || 2000 CB2 || 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (53554) - || 2000 CH2 || 2 februari 2000 || T. Kagawa
|-
| (53555) - || 2000 CG5 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53556) - || 2000 CW8 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53557) - || 2000 CT14|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53558) - || 2000 CR17|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53559) - || 2000 CJ21|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53560) - || 2000 CT21|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53561) - || 2000 CM22|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53562) - || 2000 CL25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53563) - || 2000 CJ29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53564) - || 2000 CR29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53565) - || 2000 CG30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53566) - || 2000 CU30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53567) - || 2000 CB33|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53568) - || 2000 CB34|| 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (53569) - || 2000 CF36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53570) - || 2000 CR36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53571) - || 2000 CY36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53572) - || 2000 CM38|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53573) - || 2000 CW38|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53574) - || 2000 CH41|| 7 februari 2000 || P. G. Comba
|-
| (53575) - || 2000 CN43|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53576) - || 2000 CS47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53577) - || 2000 CT47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53578) - || 2000 CM48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53579) - || 2000 CN48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53580) - || 2000 CR48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53581) - || 2000 CY49|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53582) - || 2000 CZ49|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53583) - || 2000 CR50|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53584) - || 2000 CY51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53585) - || 2000 CF52|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53586) - || 2000 CA53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53587) - || 2000 CD53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53588) - || 2000 CH53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53589) - || 2000 CQ53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53590) - || 2000 CL54|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53591) - || 2000 CY55|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53592) - || 2000 CH56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53593) - || 2000 CJ58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53594) - || 2000 CJ62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53595) - || 2000 CK62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53596) - || 2000 CD63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53597) - || 2000 CX63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53598) - || 2000 CF70|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53599) - || 2000 CZ70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53600) - || 2000 CA71|| 7 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten